Berggruen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Berggruen (1914–2007), deutscher Kunstsammler, Journalist, Autor, Kunsthändler, Galerist und Mäzen
 Helen Berggruen (* 1945), US-amerikanische Malerin
 Nicolas Berggruen (* 1961), deutsch-amerikanischer Investor und Kunstsammler
 Olivier Berggruen (* 1963), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker, Kurator und Schriftsteller
 Oskar Berggruen († um 1903), deutscher Kunsthistoriker, Musikkritiker und Übersetzer

Siehe auch:
 Museum Berggruen (auch bekannt unter Sammlung Berggruen) in Berlin-Charlottenburg, eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen der Kunst der klassischen Moderne
 Berggruen Institute on Governance, US-amerikanische Denkfabrik
 Berggrün